Lois hace referencia a varios artículos:

Empresas
Lois (marca), empresa española de vaqueros;

Lugares
Lois (Crémenes), localidad de la provincia española de León.

Personas

Actores
Lois Andrews (1924–1968), actriz estadounidense;
Lois Kelso Hunt, actriz estadounidense;
Lois Maxwell (1927-2007), actriz canadiense;
Lois Weber (1881–1939), actriz estadounidense;
Lois Wilson (1894-1988), actriz estadounidense;

Escritores
Alejandro Lois (1970), escritor argentino;
Lois Duncan (1934), escritora estadounidense;
Lois McMaster Bujold (1949), escritor estadounidense;
Lois Peña Novo (1893-1967), político y escritor español;
Lois Pereiro (1958-1996), escritor y poeta español;
Lois Tobío Fernández (1906-2003), diplomático, escritor y traductor gallego;
Lois Xosé Pereira (1965), escritor español;

Además
Alfredo Lois (1959-1997), director de cine argentino;
Andrés Fernández-Albalat Lois (1924), arquitecto español;
Francisco Leiro Lois (1957), pintor y escultor español;
Lois Marshall (1924-1997), soprano canadiense;
Lois Pérez Castrillo (1961), político español;
Lois-Xavier de Ricard (1843-1911), político francés y escritor en lengua occitana;

Véase también
Louis
Nombres ambiguos

Personajes de ficción
Lois Griffin, personaje de la serie animada Padre de Familia;
Lois Lane, personaje de ficción de las series y películas de Superman;
Lois & Clark, serie estadounidense basada en Superman;